Шазам ()
 Шазам — под таким именем также известен Капитан Марвел, супергерой DC Comics.
 Шазам — волшебник, наделивший Капитана Марвела суперсилой.
 Shazam — проект осуществляющий поиск информации о песнях.
 «Шазам!» — американский фантастический боевик на основе комиксов DC.